«Call Me» puede referirse a:

Cine 
 Call Me (1988), película de Sollace Mitchell.

Música 
 Call Me (1973), álbum de Al Green.
 «Call Me» (1965), canción de Petula Clark.
 «Call Me» (1979), canción de Sweet.
 «Call Me» (1980), canción de Blondie.
 «Call Me» (1987), canción de Ivana Spagna.
 «Call Me» (2007), versión de Soraya Arnelas.
 «Call Me» (2005), canción de Feminnem - representante de Bosnia en el ESC'05.
 «Call Me Maybe», canción de Carly Rae Jepsen.